Общинный дом в Трагхайме — первое здание, возникшее в районе бывших вальных укреплений Кёнигсберга. Благодаря большому фронтону, который выходил на улицу, и куполу маленькой башенки в стиле барокко здание можно отнести к церковным сооружениям.
Во время боёв в апреле 1945 года общинный дом был частично разрушен. Вскоре его восстановили, но уже без чердачного этажа, имевшего широкий плоский фронтон над средней частью здания. Здание выполняло функции места собрания для общины Трагхаймской кирхи Кёнигсберга. 

В настоящее время в здании находится Управление Калининградской и Балтийской епархии РПЦ. Здание располагается по адресу: Калининград, улица Иванникова, 18 (до 1945 года — Гроссгёршенштрассе, 2).

Литература 
 В. И. Кулаков, А. П. Бахтин, А. П. Овсянов, Н. И. Чебуркин, «Памятники истории и культуры. Калининград», Москва, 2005, стр. 143 ISBN 5-902425-01-8

Ссылки 
 Общиный дом на ресурсе Kenig.amazonit.ru

Здания и сооружения, построенные в 1911 году
Здания и сооружения Калининграда
XX век в Калининградской области